Irish Football League 1896–97 var den syvende sæson af Irish Football League og dermed også det syvende irske mesterskab i fodbold. Ligaen var siden sidste sæson blevet udvidet fra fire til seks hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. De to nye hold var Belfast Celtic FC og det engelske militærhold fra North Staffordshire Regiment, som på daværende tidspunkt var udstationeret i Irland.

Turneringen blev vundet af Glentoran FC, som dermed vandt ligaen for anden gang. Holdet første ligatitel blev opnået i sæsonen 1893-94.

Resultater

Slutstilling

Kampe

Kilder / eksterne henvisninger 
 IFFHS - Irish Football League 1896/1897    
 RSSSF - Northern Ireland - Final League Tables 1890-1998 
 Irish Football Club Project - Irish Football League - Season 1896/97

Noter 

Sæsoner i Irish Football League
Fodbold i 1896
Fodbold i 1897